Головинка — топоним в России:

Населённый пункт 
 Головинка — посёлок, микрорайон в Лазаревском районе города Сочи.
 Головинка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Головинка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Головинка — деревня в Рузском районе Московской области.
 Головинка — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Головинка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.

Река 
 Головинка (приток Неручи) — река, протекающая в Орловской, Тульской и Калужской областях.

Железнодорожная платформа 
 Головинка — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в городе Сочи.
 Головинка — остановочный пункт Орловско-Курского отделения Московской железной дороги в Черемисиновском районе Курской области.

См. также 
 Новая Головинка
 Старая Головинка
 Головин
 Головина
 Головино
 Головинская
 Головинское